Plaid peut se référer à :

 un plaid, une assemblée des grands, comtes et évêques, de l'époque carolingienne.
les Plaids généraux, une audience solennelle d'une cour de justice sous l'Ancien Régime
la Cour des plaids-communs, une ancienne cour de justice anglaise.
les Chefs Plaids, le parlement de l'île de Sercq
 un plaid, un linge de maison d'origine écossaise.
 Plaid, un groupe de musique électronique britannique.
Plaid Cymru, un parti politique du pays de Galles.

Voir aussi
Plaidoyer
Plaidoirie